Дени́сов (Дени́сова) — русская фамилия, образованная от имени Денис; также топоним.

Денисов

А

Б

В 
 
 
 Денисов, Варлам Александрович (1839—1904) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны.
 
 
 
 
 Денисов, Вячеслав Николаевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.

Г

Д 
 Денисов, Даниил Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.

И

К 
 Денисов, Кирилл Георгиевич (род. 1988) — российский дзюдоист.

Л 
 Денисов, Леонид Иванович (в монашестве Арсений; 1866—1942) — епископ Каширский, викарий Московской епархии; духовный писатель, церковный историк.

М 
 Денисов, Максим Яковлевич (1913—1970) — Герой Советского Союза.
 Денисов, Мефодий Иванович (1922—1998) — советский и российский певец и педагог.

Н

О 
 
 Денисов, Осип Андреевич (1912—1957) — Герой Советского Союза.

П

Р 
 Денисов, Родион Андреевич (род. 1976) — главный редактор газеты «Молодёжь Эстонии»
 Денисов, Роман Егорович (1925—?) — советский рабочий-новатор, лауреат Сталинской премии.
 Денисов, Ростислав Владимирович (род. 1988) — российский футболист.

С 
 Денисов, Святослав Варламович (1878—1957) — генерал-лейтенант российской армии, создатель Казачьего союза США.
 
 Денисов, Станислав Дмитриевич (род. 1993) — российский тхэквондист.

Ф

Э 
 Денисов, Эдисон Васильевич (1929—1996) — советский композитор.

Ю

Я 
 Денисов, Яков Андреевич (1862—1919) — русский филолог.

Составные фамилии 
 Денисов-Никольский, Юрий Иванович (1932—2018) — советский и российский учёный, академик РАМН и РАН.
 Денисов-Уральский, Алексей Кузьмич (1864—1926) — российский живописец и камнерез.



Населённые пункты 
 Денисов — хутор в Мартыновском районе Ростовской области России.
 Денисов — село в Козовском районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Братья Денисовы (XVIII в.) — Андрей (1664—1730) и Семён (1682—1741) — основатели поморской Выгорецкой пустыни, одни из составителей «Поморских ответов».
 Денисова пещера

Примечания